Il termine Rio Grande (in inglese o in portoghese) o Río Grande (in spagnolo) è un toponimo che letteralmente significa "grande fiume" e può riferirsi a numerosi fiumi e località, o anche ad altri significati:

Cinema 
 Rio Grande – film del 1920 diretto da Edwin Carewe 
 Rio Grande – film del 1938 diretto da Sam Nelson 
 Rio Bravo (Rio Grande) – film del 1950 diretto da John Ford.

Geografia

Fiumi 

 Rio Grande – affluente del fiume Mamoré.

 Rio Grande – fiume del Brasile affluente del fiume São Francisco
Rio Grande – affluente del fiume Paraná.

 Rio Grande – noto anche come Lago Vecchio, eponimo del Parco fluviale urbano del Rio Grande

 Río Grande – fiume del Nicaragua

 Río Grande – fiume del Perù

 Rio Grande – fiume degli Stati Uniti meridionali che sfocia nel Golfo del Messico

 Rio Grande – fiume anche noto con il nome di Río Caucagua.

Località 

 Río Grande – città nella provincia di Jujuy.
 Río Grande – città nella provincia della Terra del Fuoco.

 Río Grande – città nel dipartimento di Potosí.
 Río Grande – città nel dipartimento di Tarija.

 Rio Grande – città nello Stato di Bahia.
 Rio Grande – città nello Stato dell'Espírito Santo.
 Rio Grande – città nello Stato di Pernambuco.
 Rio Grande – città nello Stato di Rio de Janeiro.
 Rio Grande – città nello Stato di Rio Grande do Sul.
 Rio Grande da Serra – città nello Stato di San Paolo.
 Rio Grande do Piauí – città nello Stato di Piauí.
 Rio Grande dos Lopes – città nello Stato del Maranhão.

 Río Grande – città nella regione di Antofagasta.

 Río Grande – città nella provincia di Alajuela.
 Río Grande – città nella provincia di Guanacaste.
 Río Grande – città nella provincia di Puntarenas.
 Río Grande – città nella provincia di San José.

 Río Grande – città nella provincia di Holguín.
 Río Grande – città nella provincia di Las Tunas.
 Río Grande – città nella Provincia di Sancti Spíritus.

 Río Grande – municipalità nello stato di Zacatecas

 Río Grande – città di Porto Rico.

 Rio Grande – città del New Jersey
 Rio Grande – città dell'Ohio
 Rio Grande City – città del Texas

Suddivisioni amministrative 

 Río Grande – distretto del dipartimento di Malargüe, nella provincia di Mendoza

 Rio Grande do Norte – stato nell'estremità orientale del paese.
 Rio Grande do Sul – stato meridionale del paese.

 Contea di Rio Grande – contea del Colorado

Religione 
 Rio Grande: diocesi episcopale del Nuovo Messico, Provincia VII (Est)

Storia 
 Repubblica del Rio Grande – stato formato nel 1840 dagli Stati di Coahuila, Nuevo León, e Tamaulipas dopo la secessione dal Messico.